В одиночному розряді тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)

 Іва Майолі (півфінал)
 Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Джинджер Гелгесон (чвертьфінал)
 Енн Гроссман (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. Women's Hard Court Championships